Flash Light – singolo dei Parliament del 1978
 Flash Light – album di Tom Verlaine del 1987
 Flashlight – singolo di DJ Fresh featuring Ellie Goulding del 2014
 Flashlight – singolo di R3hab e Deorro del 2014
 Flashlight – singolo di Jessie J del 2015
 Flashlight – singolo di Kasia Moś del 2017